Eustache est un ancien surnom utilisé comme prénom et nom de famille.

Prénom et patronyme

Étymologie 

Du latin Eustachius, provenant du grec Eustakhios, construit sur eustakhus signifiant qui porte de beaux (εὖ) épis (στάχυς), et, par extension, qui a une riche récolte ou qui est fécond. Eustache est la forme française de ce nom.

Origine 

Nom popularisé par saint Eustache, saint chrétien dont la vie légendaire s'apparente celle de saint Hubert : leur attribut commun étant un cerf portant une croix sur le front ou dans ses bois.

Eustache est fêté le 20 septembre ou à différentes autres dates selon le saint auquel il est rattaché.

Eustache est aussi un nom de famille français qui se rencontre principalement en Normandie (notamment dans la Manche) et dans les Antilles françaises, notamment en Martinique.

Variantes

Saint Eustache étant parfois qualifié d'Eustathe (= constant, placide), dont la signification correspond peu ou prou au nom romain du futur saint (= Placidus), les deux noms sont apparentés (la fête chrétienne est le même jour) mais employés concurremment ou confondus. 

On trouve les variantes Eustace ou Eustace, du nom d'Eustace, voire Eustaice et Eustaise, inemployées.

Saints chrétiens
Plusieurs saints chrétiens répondent au nom d'Eustache : voir

Dynastie
C'est le nom de plusieurs comtes de Boulogne dont le plus célèbre est Eustache III de Boulogne, frère de Godefroy de Bouillon, mort en 1125. Il eut pour fille et pour héritière Mathilde de Boulogne, qui épousa Étienne de Blois, depuis roi d'Angleterre. Eustache IV de Boulogne, son petit-fils, mort en 1153, disputa la Normandie à Geoffroy V, puis à Henri Plantagenet.

Autres personnalités portant ce prénom
 Eustache Granarius (?-1123), chevalier croisé ;
 Eustache, évêque de Valence du début du  ;
 Eustache de Saint Pierre, un des bourgeois de Calais ;
 Eustache Deschamps (1346-1406), poète ;
 Eustache le moine (1170-1217), pirate ;
 Eustache Le Sueur (1616-1655), artiste peintre ;

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Barthélemy Eustache (vers 1500-1574), savant anatomiste et médecin italien.
 Brigitte Eustache (1959-), coureuse de fond française.
 Francis Eustache (1955-), neuro-psychiatre français.
 Jean Eustache (1938-1981), réalisateur français.
 Jean-Pierre Eustache (1930-2014), flutiste français.
 Pedro Eustache (1959-), flûtiste vénézuélien.
 Sylla Eustache (1856-1934), sculpteur et graveur en médailles français.

Divers
 La trompe d'Eustache est un conduit reliant le rhinopharynx à l'oreille moyenne
 L'eustache est un petit couteau, portant le nom de son inventeur, Eustache Dubois, un coutelier de Saint-Étienne du . L'eustache était populaire comme arme parmi les apaches parisiens.

Source

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme
Patronyme normand